Il singolare  dell'International German Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare.

Nikolaj Davydenko ha vinto in finale 6-4, 6-2 contro Nikolaj Davydenko.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Gilles Simon (secondo turno)
  Nikolaj Davydenko (campione)
  Robin Söderling (terzo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Stanislas Wawrinka (secondo turno)
  David Ferrer (semifinali)
  Igor' Andreev (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (terzo turno)

  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Viktor Troicki (quarti,ritirato)
  Victor Hănescu (quarti)
  José Acasuso (secondo turno, ritirato)
  Paul-Henri Mathieu (finale)
  Nicolás Almagro (quarti)
  Jérémy Chardy (terzo turno)
  Miša Zverev (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

International German Open 2009
ATP World Tour 2009